

Miejscowości w Polsce
 Skomorochy Duże – wieś w Polsce w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec
 Skomorochy Małe – wieś w Polsce w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec

Miejscowość na Ukrainie
 Skomorochy (rejon sokalski) – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Skomorochy (rejon buczacki) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Skomorochy (rejon tarnopolski) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Skomorochy (rejon żytomierski) – wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim
  Skomorochy Nowe (rejon halicki) – wieś na Ukrainie w  obwodzie iwanofrankiwskim
  Skomorochy Stare (rejon halicki) – wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim

Inne
 Skomorochy (aktorzy) – wschodniosłowiańscy aktorzy wędrowni